Европско првенство у одбојци 1977. је било 10. по реду Европско првенство које се од 25. септембра до 2. октобра одржавало у Финској. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Групе

Први круг

Група А - Хелсинки

Група Б – Тампере

Финални круг

9.–12. место 
 Место одигравања: Турку

9.–12. место

5.–8. место 
 Место одигравања: Оулу

5.–8. место

1.–4. место 
 Место одигравања: Хелсинки

1.–4. место

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Финској
Одбојка у 1977.